Името Тополчане носят две български села:

 Тополчане, област Кърджали
 Тополчане, област Сливен